«Ordinary Love» — песня из биографического фильма Долгий путь к свободе (2013) ирландской группы U2. Релиз песни состоялся 29 ноября 2013 года ограниченным тиражом на виниле (10") на фирме Record Store Day незадолго до смерти политика и Нобелевского лауреата Нельсона Манделы (он умер 5 декабря 2013 года).
13 января 2014 года «Ordinary Love» получила премию Золотой глобус в номинации Премия «Золотой глобус» за лучшую песню.

История 
Участники группы U2 много лет были дружны с Нельсоном Манделой, выступали с концертами в Южной Африке. И когда американский кинопродюсер Харви Вайнштейн сделал предложение группе написать песню для саундтрека к фильму «Долгий путь к свободе» о Манделе, то их ответ был быстрое «да»
Песня была смикширована на студии Electric Lady Studios в Нью-Йорке.

«Ordinary Love» достигла первого места в цифровом чарте Top Digital Download chart в (Италии), где была сертифицирована Итальянской федерацией звукозаписывающей индустрии.

Награды

Участники записи

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Ordinary Love at U2.com

Песни U2
Песни 2013 года
Песни из кинофильмов
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Синглы Interscope Records